Der Kanton Ladoix-Serrigny ist ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 38 Gemeinden im Arrondissement Beaune, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Ladoix-Serrigny.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 90 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Ladoixserrigny